Lakeside peut se rapporter à :

Truesdale, une ville du comté de Buena Vista, en Iowa.
 Truesdale, une ville du comté de Warren (Missouri).
 , un lac situé à , dans l'État de New York.

Personnalités 
 Amy Truesdale, une taekwondoïste handisport britannique.
, un joueur de deuxième base dans la Ligue majeure de baseball aux États-Unis
  (né Donald Leroy Truesdale), un Marine américain, décoré de la Medal of Honor.
 , un avocat américain.
 , président de la Delaware, Lackawanna and Western Railroad.
 Yanic Truesdale, acteur canadien.

Autre 
  à Fall River (Massachusetts).

Homonymie de toponyme